Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hansol Korean Open Tennis Championships 2006 des Damentennis. Insgesamt nahmen 26 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2006
2006